Sazba může znamenat:
 sazba v typografii
 trestní sazba

v bankovnictví
 diskontní sazba
 lombardní sazba
 repo sazba
 úroková sazba

v hudbě
 hudební sazba

Podobná slova stejného původu
 sadba v zemědělství